Il singolare  dell'Open 13 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Juan Martín del Potro ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Gilles Simon.

Jo-Wilfried Tsonga ha sconfitto in finale Tomáš Berdych per 3-6, 7-66, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

 Tomáš Berdych (finale)
 Juan Martín del Potro (quarti di finale)
 Jo-Wilfried Tsonga (campione)
 Janko Tipsarević (secondo turno)

  Richard Gasquet (primo turno)
  Gilles Simon (semifinale)
  Jerzy Janowicz (quarti di finale)
  Martin Kližan (primo turno)

Qualificati 

  Filip Krajinović (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Dmitrij Tursunov (semifinale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2013
ATP World Tour 2013